Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Rita Kuti Kis che ha battuto in finale Paola Suárez 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Sylvia Plischke (quarti di finale)
 Fabiola Zuluaga (secondo turno)
 Cristina Torrens Valero (quarti di finale)
 Ángeles Montolio (secondo turno)

 Emmanuelle Gagliardi (semifinali)
 Paola Suárez (finale)
 Rita Kuti Kis (campionessa)
 Rita Grande (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2000